ABN AMRO World Tennis Tournament 2017 — 45-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Роттердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2017 году турнир прошёл с 13 по 19 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Мартин Клижан
 Парный турнир —  Николя Маю /  Вашек Поспишил

Общая информация 
Одиночный турнир собрал двух представителей из топ-10. Первым номера посева стал Марин Чилич (№ 7 в мире на тот момент). Хорват в четвертьфинале проиграл шестому номеру посева Жо-Вильфриду Тсонга. Вторым номера посева стал Доминик Тим (№ 8 в мире), который также проиграл в 1/4 финала — теннисисту из квалификации Пьер-Югу Эрберу. Прошлогодний победитель Мартин Клижан защищал свой титул, однако в четвертьфинале уступил № 4 посева Томашу Бердыху. По итогу в финале титул разыграли Жо-Вильфрид Тсонга и Давид Гоффен (№ 3 посева). Титул смог выиграть Тсонга, победивший в трёх сетах. В основном турнире приняли участие три представителя России: лишь один из них Евгений Донской смог выйти во второй раунд.

В парном турнире прошлогодние чемпионы Николя Маю и Вашек Поспишил не защищали свой титул, однако француз принял участие в соревнованиях. Маю в паре Пьером-Юг Эрбером выступал в качестве первого номера посева и дошёл до полуфинала, где их дуэт проиграл итоговым чемпионам турнира Марселю Гранольерсу и Ивану Додигу. В финале Гранольерс и Додиг переиграли местную пару Уэсли Колхоф и Матве Мидделкоп.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жо-Вильфрид Тсонга обыграл  Давида Гоффена со счётом 4–6, 6–4, 6–1.
 Тсонга выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гоффен сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Марсель Гранольерс /  Иван Додиг обыграли  Уэсли Колхофа /  Матве Мидделкопа со счётом 7–6(5), 6–3.
 Гранольерс выиграл 1-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Додиг выиграл 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 ABN AMRO World Tennis Tournament
 Мировой тур ATP 2017
 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2017 года
2017